Холлман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Холлман, Деннис (род. 1975) — американский боец смешанного стиля.
 Холлман, Рейнгард Фридрихович (1877—1921) — химик, ординарный профессор по кафедре химии Саратовского университета (1912—1918), коллежский советник (1913).
 Холлман, Эллен (род. 1983) — американская актриса.
 Холлман, Юри (род. 1999) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик.

См. также 
 Холман